Dorngraben steht für:
Dorngraben (Gemeinde Söding-Sankt Johann), Rotte in der Gemeinde Söding-Sankt Johann, Bezirk Voitsberg, Steiermark
Dorngraben (Oberösterreich)